Lowitz:
 Siegfried Lowitz, né Wodolowitz (1914, Berlin  1999, München), un actor german
 Löwitz
 Löwitz, o comună din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania

Nume de familie germane